Людми́ла Алекса́ндровна Шаферова (14 сентября 1921, Петроград — 26 февраля 2010) — советский и российский -медиевист, доктор исторических наук (1991), профессор кафедры всеобщей истории Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева.

Биография 
Училась в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена и закончила его в 1947 году.

Обучение было прервано после второго курса Великой Отечественной войной. Во время блокады Ленинграда совместно с другими студентами участвовала в постройке защитных укреплений, и сбрасывала зажигалки с крыш. Отец погиб во время блокады, а саму Людмилу Александровну эвакуировали, после чего она работала в тылу учительницей на разгрузке зерна в совхозе.

В 1951 году Шаферова защищает кандидатскую диссертацию на тему «Развитие социально-экономического строя Сербии в ХIII-XIV веках» и начинает работать на историко-филологическом факультете Красноярского государственного педагогического института. С 1959 по 1969 год Людмила Александровна была деканом историко-филологического факультета Красноярского государственного педагогического института.

Среди научных интересов Людмилы Александровны средневековая балканистика, социально-экономическое развитие Сербии в Средние века, развитие городского земвлевладения. В 1970-е годы работает работает над темой средневековых городов Сербии, участвует в полемике о природе средневековых городов, пишет статьи по вопросам средневековья на Балканах. В дальнейшем, обобщая накопленный материал по этой теме Шаферова написала монографию «Города сербского средневекового государства».

Муж Дмитрий Арсеньевич Васильев (1910—1985) — кандидат исторических наук, доцент. Сын Александр Дмитриевич Васильев (р. 1954) — доктор филологических наук, профессор.

Награды 
 медаль «За оборону Ленинграда»
 1991 год — знак «Житель блокадного Ленинграда»
 2001 год — Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (приказ № 9 от 28 ноября
 2009 год — Почетный профессор Красноярского государственного педагогического университета.

Публикации 
Всего перу Людмилы Александровны принадлежит более 50 трудов. Первая её публикация вышла только в 1957 г. — «Сербское королевство в XIII — первой половине XIV века».
 Котор XII — начала XV веков : Социально- экономические отношения южно-далматинского города / Л. А. Шаферова. — Красноярск, 1990. — 188 с. : ил., карт.
 Хрестоматия по истории Средних веков : [в 3 т.] / М-во образования Рос. Федерации, Краснояр. гос. пед. ун-т; [сост. Л. А. Шаферова]. — Красноярск, 2003—2007. — 3 т.
 Аграрные отношения в Сербском средневековом государстве в XII — первой половине XV вв. : монография / Л. А. Шаферова, М. А. Чернова. — Красноярск, 2009. — 358, [2] с.
 Шаферова Л. А. Некоторые аспекты эволюции управления Сербским средневековым государством (вторая половина XII—XIV в.) / Л. А. Шаферова // Вопросы истории славян. — Воронеж, 2004. — Вып. 16. — С. 65 — 83.
 ШафероваЛ.А. Котор XII — начала XV веков: Социально-экономические отношения южнодалматинского города. Красноярск, 1990.
 Шаферова Л. А. Города Сербского средневекового государства. XII — первая половина XV вв. Красноярск, 2002.
 Шаферова Л. А. Ранний далматский город //Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего нового времени. — 2001. — №. 3. — С. 164—182.
 Попова Т. А., Шаферова Л. А. История западных и южных славян в Средние века и раннее Новое время. — Красноярский гос. пед. ун-т им. ВП Астафьева, 2008.
 Шаферова Л. А., Чернова М. А. Аграрные отношения в Сербском средневековом государстве в XII-первой половине XV вв. — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Красноярский государственный педагогический университет им. ВП Астафьева, 2009.
 Шаферова, Л. А. История средних веков : курс лекций: в 2 ч. / Л. А. Шаферова; под ред. А. Г. Канаева. — Красноярск : КГПУ, 2019. — Ч. 1 : Раннее и развитое Средневековье. — 284 с.
 Шаферова, Л. А. Французская деревня и вотчина : пособие по спецсеминару / Л. А. Шаферова. — КГПИ, 1989. — 80 с.
 Шаферова, Л. А. Европейский город в раннее Средневековье (V—XI в.в.) : учебное пособие / Л. А. Шаферова. — Красноярск : изд-во КГПУ, 1994. — 36 с.
 Шаферова, Л. А. Воспоминания / Л. А. Шаферова. — Красноярск, 2014. — 60 с.
 Хрестоматия по позднему Средневековью и раннему Новому времени : учебное пособие. Т. 3. / сост. Л. А. Шаферова. — Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2007. — 372 с.

Примечания

Источники 
 Шаферова, Людмила Александровна // Историки-слависты СССР: Биобиблиографический словарь-справочник. / АН СССР, Науч. совет по комплекс. пробл. славяноведения и балканистики, Ин-т славяноведения и балканистики; В. А. Дьяков (отв. ред.), А. Н. Горяинов, В. Г. Карасев, А. С. Мыльников, А. И. Недорезов, С. И. Сидельников, Г. И. Чернявский. — М.: Изд-во «Наука», 1981. — С. 174—175. — 205 с.
 
 Шаферова, Людмила Александровна // Славяноведение в СССР: изучение южных и западных славян: биобиблиографический словарь. / Институт славяноведения и балканистики Академии наук СССР; Отв. ред. В. А. Дьяков. — Нью-Йорк: Norman Ross Publishing Inc., 1993. — С. 482. — 528 с. ISBN 0-88354-356-7
 Чернова, В. А. 90 лет со дня рождения Людмилы Эдуардовны Шаферовой, доктора исторических наук, профессора КГПУ им. В. П. Астафьева / В. А. Чернова. — Текст : электронный // Край наш Красноярский : календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края. — Красноярск : ГУНБ, 2010. — С. 110—112
 
 Портрет ученого: к 100-летию Людмилы Александровны Шаферовой
 Енисейский энциклопедический словарь. — Красноярск, 1998.- С. 689.
 Кто есть кто в Красноярске и Красноярском крае : справочник / сост. А. Качанов. — Красноярск, 1997. — С. 167.
 Летопись Красноярского — государственного педагогического института / отв. ред. Ю. В. Журов. — Красноярск, 1982. — С. 39, 54.
 Труды преподавателей, аспирантов и студентов института (1978—1980 гг.) библиогр. указ. / Краснояр. гос. пед. ин-т; сост. Е. Г. Ткачева, Н. А. Агафонова. — Красноярск, 1981. — С. 21, 22.

Медиевисты России
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Красноярского педагогического университета
Женщины-историки
Члены КПСС